«Далекобійник та лис» (, ) — повнометражний фільм відзнятий режисером Арашом Лахуті. Фільм — учасник міжнародного кінофестивалю Docudays UA.

Опис 
Махмуд Кіяні Фалаварджані — далекобійник, який знімає короткометражні фільми з прирученим лисом в головній ролі. Ці кінозамальовки вже отримали кілька нагород. Після смерті тварини, яка стала для Махмуда справжнім другом, він змушений був звернутися в психіатричну клініку через біполярний розлад. Після виходу з лікарні Махмуд намагається продовжувати улюблену справу. Засобами зцілення для нього стають робота, ліки, йога, медитація та зйомка фільмів. Ексцентричний актор, який любить тварин, розпочинає свій новий амбітний проект — історію кохання двох віслюків. Махмуд пробує приручити ще одного лиса для епізодичної ролі у фільмі про «ослиний роман».

Посилання 
 http://www.docudays.org.ua/2014/movies/docuzhittya2014/dalekobiynik-ta-lis/ 

Документальні фільми 2013
Фільми Docudays UA
Документальні фільми Ірану
Фільми-драми Ірану